Тисовец:

 Тисовец — городок в центральной Словакии около Римавской Соботы.
 Тисовец — село в Сколевском районе Львовской области Украины.
 Тисовец — село в Сторожинецком районе Черновицкой области Украины.
 Тисовец — спортивный комплекс Министерства Обороны Украины.